Ryoichi Taguchi est un boxeur japonais né le  à Tokyo.

Carrière 
Champion du Japon des poids mi-mouches en 2013, il remporte le titre mondial WBA de la catégorie le  après sa victoire aux points contre Alberto Rossel. Il conserve ensuite son titre en battant par arrêt de l'arbitre au  Kwanthai Sithmorseng le  puis par abandon au  Luis de la Rosa le  et au  Juan Jose Landaeta le .

Le , Taguchi bat son compatriote Ryo Miyazaki tandis que le , il fait match nul contre Carlos Canizales. Le , il bat par arrêt de l'arbitre au  Robert Barrera puis réunifie les ceintures WBA et IBF le  en dominant aux points Milan Melindo. Il est en revanche battu le  par Hekkie Budler aux points puis par Kosei Tanaka le  également aux points.

Référence

Lien externe 
 

Boxeur japonais
Champion du monde de boxe WBA
Champion du monde de boxe IBF
Naissance en décembre 1986
Naissance à Tokyo